Como sustantivo, el término haz (en plural, haces) puede referirse:

En matemáticas
 al haz (geometría algebraica);
 a un haz, una familia de objetos geométricos con una propiedad en común;

En botánica
al conjunto de tallos vegetales atados juntos, especialmente las espigas en la siega y la leña;
al haz, la superficie superior de la hoja;

En anatomía
a un haz de músculos, un conjunto o manojo de fibras musculares, por ejemplo:
al haz de His, un elemento de la anatomía del corazón;
a un haz nervioso, un conjunto o manojo de fibras nerviosas (por ejemplo, el plexo braquial);
al haz vascular, un elemento del sistema vascular de las plantas;

En física
a un haz de luz, el conjunto de partículas o rayos luminosos de un mismo origen, que se propagan sin dispersión;
a un haz de rayos, una construcción geométrica utilizada para describir una emisión de radiación electromagnética o de partículas;
a un haz electromagnético (véase divergencia (haz));
a Haz-Mat o hazmat (acrónimo proveniente del inglés hazardous material, "material peligroso").

En geometría
a un haz, el conjunto de formas definidas paramétricamente que comparten alguna propiedad;
al haz de rectas, el conjunto de rectas que pasan por un punto;
al haz de planos, el conjunto de planos que concurren en una misma recta;

En historia
a los fasces o haz de lictores, un  ritual romano y símbolo político contemporáneo (símbolo del fascio, de la República Francesa, de los Reyes Católicos y del franquismo [-El yugo y el haz-]);
a Haz Hispano, una revista pionera del fascismo español;
a Haz, una revista publicada por Falange;

En táctica militar
 a haz, la formación trabada y a pie de guerreros o peones en una mesnada presta a avanzar al combate, común en las huestes o ejércitos de la Edad Media;

Nombres de instituciones
 a HAZ Racing Team.

Enlaces externos 

ca:feix